Gomorra kan syfta på:

 Gomorra – den bibliska staden, se Sodom och Gomorra
 Gomorra (bok) – en bok av Robert Saviano
 Gomorra (film) – en filmatisering från 2008 av Savianos bok
 Gomorra (TV-serie) – en TV-serie från 2014, baserad på Savianos bok